
Molekulska formula -{C13H16N2O2}- se može odnositi na:
 Melatonin
 -{5,6-MDO-DMT}-